Cooperman ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin Cooperman (1923–2006), US-amerikanischer Produzent
 Kahane Cooperman (* 1964 oder 1965), US-amerikanische Filmregisseurin, Fernseh- und Filmproduzentin